Ядерно-цитоплазматическое отношение (ЯЦО) — отношение между площадями цитоплазмы и ядра живой клетки, важная морфологическая характеристика, позволяющая оценить уровень метаболизма, выявить проявление компенсаторных реакций.

Формула определения ЯЦО 
 ЯЦО = Sя/Sц
где:
 Sя — площадь ядра клетки;
 Sц — площадь цитоплазмы.

Применение ЯЦО 
Изменения размеров ядер и ядерно-цитоплазматического отношения могут служить индикатором воспалительных процессов, некоторых форм онкологических заболеваний.

Возрастание ЯЦО использовалось в ранней морфологической диагностике микоза стоп .

Примечания

Литература 
 Воробьев В. И Структура дезоксирибонуклеопротеида // "Метаболизм клеточного ядра и ядерно-цитоплазматические отношения ".Тез.докл.-Киев . — 1970 . — С.124-125
 Грузова М. Н Экстрахромосомная ядерная ДНК в оогенезе // Метаболизм клеточного ядра и ядерно-цитоплазматические отношения .Тез. докл.-Киев . — 1970 . — С.229-230

Цитология
Клеточное ядро
Онкология